Dirona är ett släkte av snäckor. Dirona ingår i familjen Dironidae.

Dirona är enda släktet i familjen Dironidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Dirona